

Кавалеры эпохи Екатерины II 
 28 июня 1762 — Екатерина II, государыня императрица.
 10 августа 1762 — Строганов, Александр Сергеевич, граф.
 10 августа 1762 — Обресков, Алексей Михайлович, тайный советник.
 22 сентября 1762 — Резанов, Гавриил Андреевич, генерал-поручик.
 22 сентября 1762 — Ларионов, Василий Иванович, от флота генерал-кригскомиссар.
 22 сентября 1762 — Вульф, Иван, генерал-майор и иркутский вице-губернатор.
 22 сентября 1762 — Якоби, Варфоломей Валентинович, генерал-майор и селенгинский комендант.
 22 сентября 1762 — Савин, Никита Саввич, генерал-майор.
 22 сентября 1762 — Брандт, Яков Ларионович, генерал-майор.
 22 сентября 1762 — Репнин, Николай Васильевич, князь, генерал-майор, чрезвычайный и полномочный при короле прусском министр.
 22 сентября 1762 — Бибиков, Александр Ильич, генерал-майор.
 22 сентября 1762 — Остерман, Фёдор Андреевич, граф, генерал-майор. 
 22 сентября 1762 — Шетнев, Николай Лаврентьевич, генерал-майор.
 22 сентября 1762 — Маслов, Алексей Михайлович, генерал-майор.
 22 сентября 1762 — Муравьёв, Николай Ерофеевич, инженер-генерал-майор.
 22 сентября 1762 — , царевич грузинский, генерал-майор и московский комендант.
 22 сентября 1762 — Шиллинг, Иван, генерал-майор.
 22 сентября 1762 — Рославлев, Николай Иванович, генерал-майор.
 22 сентября 1762 — Ушаков, Степан Фёдорович, действительный статский советник и новгородский губернатор.
 22 сентября 1762 — Кашкин, Пётр Гаврилович, контр-адмирал.
 22 сентября 1762 — Ивинский, Матвей Михайлович, генерал-майор.
 10 ноября 1763 — Порошин, Андрей Иванович, генерал-майор. Умер генерал-поручиком 31 января 1784 года.
 16 ноября 1763 — Бестужев-Рюмин, Алексей Петрович, генерал-фельдмаршал
 176? — Люкнер, Николя, французский генерал-поручик.
 176? — Будлянский, Михаил Власьевич, тайный советник и действительный камергер.
 176? — Лицау, мекленбургский тайный советник.
 176? — Медем, королевский польский тайный советник и камергер.
 176? — Роникиер, Михал Александр, чашник литовский ().
 176? — Эльмпт, Иван Карпович, барон, генерал-аншеф.
 176? — Вяземский, Александр Алексеевич, князь, действительный тайный советник.
 1764 — , принц.
 1764 — Виктор Амадей Ангальт-Бернбургский, принц.
 1764 — Фуллертон (Фурлейтон), Роман Иванович, генерал-поручик.
 1764 — , польский векшняйский воевода.
 1764 — Головцын, Егор Андреевич, генерал-майор и архангелогородский губернатор.
 22 сентября 1764 — Козлов, Иван Иванович, тайный советник и генерал-рекетмейстер.
 22 сентября 1764 — Бекетов, Никита Афанасьевич, генерал-майор и астраханский губернатор, бывший потом генерал-поручик. Умер 9 июля 1794 года. 
 5 декабря 1764 — Остерман, Иван Андреевич, граф, генерал-майор.
 январь 1765 — Голицын, Пётр Яковлевич, князь, премьер-майор Лейб-гвардии Конного полка. 
 3 февраля 1765 — Гербель, Родион Николаевич, инженер генерал-майор.
 3 февраля 1765 — Голенищев-Кутузов, Илларион Матвеевич, инженер генерал-майор.
 3 февраля 1765 — Щербинин, Евдоким Алексеевич, генерал-майор и лейб-гвардии Измайловского полка премьер-майор. Умер 26 ноября 1783 года, будучи генерал-поручиком.
 1765? — Бергфельд, голштинский конференц советник.
 1765? — Сиверс, королевский датский камергер и обер-амтман.
 1765? — Ниман, королевский датский конференц-советник и обер-амтман.
 1765? — , советник конференции и директор канцелярии герцога Ольденбургского.
 1765? — ?, королевский датский конференц-советник.
 7 марта 1765 — Книгге, Филипп Карл, барон, курляндский гофмаршал ().
 7 марта 1765 — , курляндский канцлер и обер-рат.
 7 марта 1765 — Остервальд, Тимофей Иванович, тайный советник.
 7 марта 1765 — Данненберг, Яков Иванович, генерал-майор.
 1 июля 1765 — Нагаев, Алексей Иванович, вице-адмирал.
 22 сентября 1765 — Голицын, Николай Михайлович, князь, гофмаршал и действительный камергер.
 22 сентября 1765 — Чичерин, Денис Иванович, генерал-майор и тобольский губернатор.
 22 сентября 1765 — Теплов, Григорий Николаевич, тайный советник.
 22 сентября 1765 — Козловский, Михаил Семёнович, князь, смоленский губернатор.
 22 сентября 1765 — , голштинский конференц советник.
 22 сентября 1765 — Забелло, Антоний, польский маршалок ковенский.
 22 сентября 1765 — Александрович, Томаш, польский камергер.
 22 сентября 1765 — Спиридов, Григорий Андреевич, адмирал.
 февраль 1766 — Салтыков, Николай Иванович, генерал-майор.
 февраль 1766 — Долгоруков, Пётр Сергеевич, князь, генерал-майор.
 14 апреля 1766 — Философов, Михаил Михайлович, генерал-майор.
 14 апреля 1766 — Мальцан, Иоахим Андреас, граф, прусский статс-министр ().
 июль 1766 — Собакин, Михаил Григорьевич, тайный советник, сенатор и государственной коллегии Иностранных дел член. Умер 6 февраля 1773 года.
 июль 1766 — , владетельный граф.
  июль 1766 — Суворов, Василий Иванович, генерал-аншеф.
 июнь 1766 — Прозоровский, Александр Александрович, князь, генерал-майор.
 июнь 1766 — Шувалов, Андрей Петрович, граф, тайный советник и сенатор.
 июнь 1766 — Симолин, Карл Матвеевич, действительный статский советник.
 22 сентября 1766 — Внуков, Лука Фёдорович, артиллерии генерал-поручик.
 22 сентября 1766 — Фёлькерзам, Вилим Вилимович фон, артиллерии генерал-поручик.
 22 сентября 1766 — Козмин, Сергей Матвеевич, действительный статский советник.
 26 января 1767 — Сиверс, Яков Ефимович, генерал-майор и новгородский губернатор.
 26 января 1767 — Сумароков, Александр Петрович, действительный статский советник. Умер 1 октября 1777 года.
 26 января 1767 — Кочубей, Семён Васильевич, генеральный обозный и член Малороссийской коллегии. Умер 12 декабря 1779 года.
 26 января 1767 — Эттингер, Иоганн фон, инженер-генерал-майор ().
 26 января 1767 — Аршеневский, Яков Степанович, генерал-поручик и Нижегородский губернатор.
 26 января 1767 — Кречетников, Пётр Никитич, генерал-майор.
 26 января 1767 — , польский маршал воеводств Познанского и Калишского.
 26 января 1767 — Унру, Александр, граф, польский староста Хаммерштайнский ().
 26 января 1767 — , польский каштелян гостынинский.
 26 января 1767 — Радзивилл, Станислав?, князь, бывший конной Литовской гвардии полковник.
 26 января 1767 — ?, польский подкоморий  добжиньский.
 26 января 1767 — Голицын, Пётр Алексеевич, князь, камергер и гвардии Измайловского полка секунд-майор, потом обер-егермейстер.
 1768 — Маслов, Михаил Яковлевич, генерал-майор.
 1768 — Квашнин-Самарин, Андрей Никитич, действительный статский советник и казанский генерал-губернатор.
 28 июня 1768 — Апраксин, Пётр Фёдорович, граф, генерал-майор, потом генерал-лейтенант.
 28 июня 1768 — Подгоричани, Иван Михайлович?, граф, генерал-майор.
 28 июня 1768 — Игнатьев, Яков Лукич, генерал-майор.
 28 июня 1768 — Адодуров, Василий Евдокимович, тайный советник, сенатор и бывший в Московском университете куратор. Умер 5 ноября 1780 года.
 28 июня 1768 —  Измайлов, Иван Михайлович, генерал-майор.
 28 июня 1768 — Всеволожский, Всеволод Алексеевич, тайный советник, сенатор и камергер.
 28 июня 1768 — Маруцци, Павел (Пано), маркиз, действительный статский советник.
 22 сентября 1768 — Прозоровский, Александр Александрович, князь, генерал-майор. Умер 7 августа 1769 года.
 22 сентября 1768 — Рейнсдорп, Иван Андреевич, генерал-поручик и оренбургский губернатор.
 22 сентября 1768 — Молино (Молина, Демолино), Иосиф Лаврентьевич де, барон, генерал-майор.
 24 февраля 1769 — Сенявин, Алексей Наумович, контр-адмирал.
 24 февраля 1769 — Меллер, Иван Иванович, артиллерии генерал-майор.
 24 августа 1769 — принц Карл Фридрих Баденский.
 24 августа 1769 — Ирман, Андрей Аврамович, генерал-майор.
 24 августа 1769 — Тотлебен, Готтлоб Курт Генрих, граф, генерал-майор.
 24 августа 1769 — Каменский, Михаил Федотович, генерал-майор.
 24 августа 1769 — Глебов, Фёдор Иванович, генерал-майор.
 24 августа 1769 — Голицын, Алексей Борисович, князь, генерал-майор. Умер в ноябре 1792 года.
 20 сентября 1769 — Ступишин, Алексей Алексеевич, генерал-майор.
 20 сентября 1769 — Давыдов, Иван Иванович, генерал-майор и конной гвардии премьер-майор.
 17?? — Орлов, Григорий Никитич, гофмаршал и камергер.
 17?? — Орлов, Григорий Григорьевич.
 (24 ноября)? 1770 — Долгоруков, Юрий Владимирович, князь, генерал-майор.
 1770 — Потёмкин, Григорий Александрович, генерал-майор и камергер.
 1770 — Чарторыйский, Пётр?, князь, генерал-майор.
 1770 — , прусский гофмаршал и камергер.
 1770 — Замятин, Александр Гаврилович, генерал-майор.
 1770 — Бриль, Адам Иванович, генерал-майор и иркутский губернатор.
 1770 — Каховский, Михаил Васильевич, генерал-майор.
 1770 — Далке (Дальке, Дальк), Георгий фон, генерал-поручик ().
 1770 — Вернес (Верн), Фридрих, генерал-поручик.
 1770 — Стрекалов, Степан Фёдорович, генерал-майор.
 1770 — Бауэр, Фридрих Вильгельм, генерал-поручик.
 1770 — Унгерн-Штернберг, Карл Карлович, барон, генерал-майор.
 1770 — Текели, Пётр Абрамович, генерал-майор.
 1770 — Трубецкой, Юрий Никитич?, князь, действительный тайный советник.
 сентябрь 1770 — Суворов, Александр Васильевич, генерал-майор.
 1770 — Вяземский, Иван Андреевич, князь, тайный советник и сенатор.
 1770 — Камынин, Лукьян Иванович, тайный советник и сенатор.
 1770 — Волков, Дмитрий Васильевич, тайный советник и сенатор.
 1770 — Вульф, Карл Иванович фон, артиллерии генерал-майор.
 1770 — Тургенев, Николай Иванович, артиллерии генерал-майор. Умер 20 апреля 1790 года.
 1770 — Щербатов, Фёдор Фёдорович , князь, генерал-майор.
 1770 — Романус, Аврам Иванович, генерал-майор.
 1771 — Соймонов, Михаил Фёдорович, тайный советник и директор Берг-коллегии.
 1771 — Гротенгельм, Георгий Евстафьевич, генерал-майор.
 август 1771 — Гудович, Иван Васильевич, генерал-майор.
 август 1771 — Кречетников, Михаил Никитич, генерал-майор.
 август 1771 — Озеров, Семён Петрович, генерал-майор.
 август 1771 — Мусин-Пушкин, Валентин Платонович, граф, генерал-майор.
 1772 — Кашкин, Евгений Петрович, генерал-майор и лейб-гвардии Семёновского полку премьер-майор.
 1772 — Маслов, Иван Иванович, генерал-майор.
 1772 — Щербачёв, Алексей Логинович, генерал-майор.
 1772 — Голицын, Пётр Михайлович, князь, генерал-майор.
 1772 — Ржевский, Степан Матвеевич, генерал-майор. Умер 29 ноября 1783 года.
 1772 — Бенкендорф, Иван Иванович, генерал-поручик и ревельский обер-комендант.
 октябрь 1772 — Чичагов, Василий Яковлевич, контр-адмирал.
 октябрь 1772 — Елманов, Андрей Власьевич, вице-адмирал.
 октябрь 1772 — Назимов, Савва Максимович, генерал-майор.
 1773 — Ридезель, Иоганн Герман ? фон, барон, гессен-дармштадтский обер-егермейстер ().
 177? — , граф, эстляндский ландрат.
 177? — Якоби, Иван Варфоломеевич, генерал-поручик и астраханский губернатор.
 177? — Ребиндер, Иван Михайлович, генерал-поручик.
 28 мая 1773 — Барятинский, Иван Сергеевич, князь, генерал-майор и полномочный в Париже министр.
 1773 — Перфильев, Степан Васильевич, генерал-майор.
 1773 — Мелиссино, Пётр Иванович, артиллерии генерал-майор.
 1773 — Ливен, Андрей Христианович, артиллерии генерал-майор ().
 1774 — Нарышкин, Александр Иванович, тайный советник и камергер.
 1774 — Багратиони, Леван, царевич грузинский.
 1774 — Грейг, Самуил Карлович, контр-адмирал.
 1774 — Дик, Джон, английский генеральный консул в Ливорно ().
 1774 — Карафа, Джорджио (), граф, неаполитанский генерал-поручик.
 1774 — Фрейман, Фёдор Юрьевич, генерал-майор.
 1774 — Мансуров, Павел Дмитриевич, генерал-майор.
 1774 — Барш, Иван Яковлевич, контр-адмирал.
 1774 — Мещерский, Платон Степанович, князь, генерал-майор.
 1774 — Чертков, Василий Алексеевич, генерал-майор.
 25 декабря 1774 — Людвиг IX, владетельный ландграф Гессен-Дармштадтский.
 25 декабря 1774 — Людвиг, наследный принц Гессен-Дармштадтский.
 1775 — Голенищев-Кутузов, Иван Логгинович, вице-адмирал.
 1775 — Кохиус, Иван Иванович, генерал-майор.
 1775 — Шипов, Михаил Иванович, генерал-майор.
 1775 — Олсуфьев, Павел Матвеевич, генерал-поручик.
 1775 — Мордвинов, Михаил Иванович, генерал-инженер.
 1775 — Энгельгардт, Вильгельм Карпович, генерал-майор.
 1775 — Райзер, Викентий Викентьевич, генерал-майор.
 1775 — Волков, Аполлон Андреевич, генерал-майор.
 1775 — Муромцев, Матвей Васильевич, генерал-майор и новороссийский губернатор.
 10 июля 1775 — Нащокин, Воин Васильевич, генерал-майор.
 10 июля 1775 — Жуков, Афанасий Семёнович, генерал-поручик. Умер 1 октября 1792 года.
 10 июля 1775 — Хитрово, Пётр Васильевич, президент Коллегии экономии.
 10 июля 1775 — Демидов, Иван Васильевич, генерал-цейхместер.
 10 июля 1775 — Базбаль, Христиан Иванович, контр-адмирал.
 10 июля 1775 — Ганнибал, Иван Абрамович, генерал-цейхместер.
 1776 — ?, польского непременного совета член. 
 1776 — Соллогуб, Ержи, польский граф ().
 10 июля 1776 — Шембек, Александр Яковлевич?, польский граф ().
 1776 — Сулковский, Антоний, князь.
 1776 — Гуровский, Александр, граф, польский подкоморий гнезненский ().
 1776 — , польский князь.
 1776 — , польского непременного совета член.
 1777 — Дурново, Николай Дмитриевич, генерал-кригскомиссар.
 1777 — Апухтин, Адам Акимович, генерал-поручик и государственной военной коллегии член.
 1777 — Бот фон, ольденбургского герцога гофмаршал.
 1777 — Вырубов, Пётр Иванович, тайный советник, сенатор и камергер.
 1777 — Обухов, Иван Васильевич, тайный советник и камергер.
 1777 — Бибиков, Василий Ильич, тайный советник и камергер.
 1777 — Протасов, Григорий Григорьевич, тайный советник, сенатор и камергер.
 1777 — Несвицкий, Иван Васильевич, князь, тайный советник и камергер.
 1777 — Чертков, Евграф Александрович, тайный советник и камергер.
 1777 — Потёмкин, Павел Сергеевич, генерал-майор.
 1777 — Кашкин, Аристарх Петрович, генерал-майор.
 1777 — Бальмен, Антон Богданович де, граф, генерал-майор.
 28 июня 1777 — Волконский, Григорий Семёнович, князь, генерал-майор.
 20 декабря 1777 — Александр Павлович, великий князь.
 1778 — Долгоруков, Владимир Сергеевич, князь, инженер-генерал-поручик и чрезвычайный при прусском дворе посланник.
 28 июня 1778 — Неплюев, Николай Иванович, тайный советник и сенатор.
 28 июня 1778 — Самойлов, Николай Борисович, тайный советник и сенатор.
 28 июня 1778 — Толстой, Фёдор Матвеевич, генерал-майор и лейб-гвардии Преображенского полка премьер-майор.
 28 июня 1778 — Баннер, Пётр Петрович, генерал-поручик.
 28 июня 1778 — Пурпур, Андрей Яковлевич, генерал-поручик.
 22 сентября 1778 — Щербатов, Михаил Михайлович, князь, тайный советник и камергер. Умер 12 декабря 1790 года.
 22 сентября 1778 — Кашталинский, Матвей Фёдорович, обер-церемониймейстер.
 22 сентября 1778 — Черкасов, Иван Иванович, барон, вице-адмирал.
 22 сентября 1778 — Кличка, Франц Николаевич, генерал-майор и иркутский губернатор.
 22 сентября 1778 — Волконский, Пётр Михайлович, князь, правительствующего сената обер-прокурор.
 22 сентября 1778 — Языков, Николай Данилович, генерал-майор и новороссийский губернатор.
 март 1779 — Тутолмин, Тимофей Иванович, генерал-майор и правитель Тверского наместничества.
 март 1779 — , польский староста векшняйский.
 5 мая 1779 — Константин Павлович, великий князь.
 5 мая 1779 — Салтыков, Михаил Михайлович, тайный советник.
 5 мая 1779 — Пуговишников, Иван Осипович, тайный советник и член Коллегии иностранных дел.
 5 мая 1779 — Бакунин, Пётр Васильевич-меньшой, действительный статский советник и член Коллегии иностранных дел.
 5 мая 1779 — Борзов, Николай Владимирович, генерал-майор.
 5 мая 1779 — Леонтьев, Михаил Николаевич, генерал-майор.
 5 мая 1779 — Архаров, Николай Петрович, генерал-майор и Московский обер-полицмейстер.
 29 сентября 1779 — Остен-Сакен, Карл Магнус (Карл Иванович), барон, действительный статский советник.
 29 сентября 1779 — Пастухов, Пётр Иванович, действительный статский советник.
 1 января 1780 — Свистунов, Пётр Семёнович, генерал-поручик и правитель Курского наместничества, потом действительный тайный советник и сенатор. Умер в 1808 году.
 1 января 1780 — Фабрициан, Фёдор Иванович, генерал-майор.
 29 января 1780 — Фридрих Вильгельм Карл, принц Вюртемберг-Штутгартский, затем вюртембергский король.
 24 ноября 1780 — Рябинин, Михаил Ильич, генерал-интендант и Государственной адмиралтейств-коллегии член.
 24 ноября 1780 — Норов, Дмитрий Артамонович, генерал-майор. Умер 27 января 1788 года.
 24 ноября 1780 — Колюбакин, Сергей Иванович, генерал-поручик.
 9 апреля 1781 — Куракин, Александр Борисович, князь, действительный камергер.
 22 апреля 1781 — Лопухин, Авраам Степанович, генерал-майор, а потом генерал-поручик.
 22 апреля 1781 — Потапов, Устин Сергеевич, генерал-майор.
 22 апреля 1781 — Долгоруков, Василий Васильевич, князь, генерал-майор и лейб-гвардии Семёновского полка секунд-майор.
 22 апреля 1781 — Поливанов, Иван Игнатьевич, генерал-майор и правитель Саратовского наместничества.
 22 апреля 1781 — Чернышёв, Иван Львович, генерал-майор. Умер в 1791 году.
 22 апреля 1781 — Талызин, Пётр Фёдорович, генерал-майор.
 1 октября 1781 — Уваров, Александр Фёдорович, генерал-майор, а потом генерал-поручик.
 1782 — Левашов, Василий Иванович, генерал-майор.
 24 ноября 1782 — Гандвиг, Карл Егорович, генерал-поручик.
 24 ноября 1782 — Огарёв, Николай Гаврилович, генерал-поручик.
 24 ноября 1782 — Заборовский, Иван Александрович, генерал-поручик.
 24 ноября 1782 — Борисов, Иван Антонович, вице-адмирал.
 24 ноября 1782 — Голицын, Дмитрий Алексеевич, князь, тайный советник, камергер и министр в Турине. Умер в Брауншвейге 6 марта 1803 года.
 24 ноября 1782 — Муравьёв, Никита Артамонович, тайный советник и сенатор.
 24 ноября 1782? — Де Волтерс, конференции советник и директор ольденбургской канцелярии.
 24 ноября 1782 — Маслов, Николай Иванович, тайный советник и сенатор.
 24 ноября 1782 — Резанов, Иван Гаврилович, тайный советник и сенатор.
 24 ноября 1782 — Олсуфьев, Фёдор Яковлевич, генерал-майор и лейб-гвардии Измайловского полка секунд-майор. Умер 8 июня 1783 года.
 1783 — Миних, Христофор Сергеевич (Бурхард Кристоф), граф, действительный камергер.
 7 мая 1783 — Ланской, Александр Дмитриевич, генерал-майор и флигель-адъютант. Умер 25 июня 1784 года.
 6 августа 1783 — Эпинус, Франц Ульрих Теодор, действительный статский советник.
 6 августа 1783 — Пиль, Иван Алферьевич, генерал-поручик и правитель псковского наместничества. Умер 20 марта 1801 года.
 178? — Багратиони, Юлон, царевич карталинский.
 январь 1784 — Дерфельден, Отто Вильгельм Христофорович, генерал-поручик.
 январь 1784 — Каульбарс, Карл Иванович, генерал-майор.
 январь 1784 — Левашов, Александр Иванович, генерал-майор, потом генерал-лейтенант. Умер 7 декабря 1811 года.
 январь 1784 — Акчурин, Сергей Васильевич, святейшего правительствующего синода обер-прокурор.
 3 февраля 1784 — Шепелев, Пётр Амплиевич, генерал-майор, потом действительный тайный советник и сенатор.
 22 декабря 1784 — Гейкинг, Христофор Иванович, генерал-поручик.
 22 декабря 1784 — Розен, Владимир Иванович, барон, генерал-майор.
 22 декабря 1784 — Любомирский, Франтишек Ксаверий, князь, генерал-майор.
 22 сентября 1785 — Бегичев, Матвей Семёнович, артиллерии генерал-поручик.
 22 сентября 1785 — Круз, Александр Иванович, вице-адмирал.
 22 сентября 1785 — Перекусихин, Василий Саввич, тайный советник и сенатор.
 22 сентября 1785 — Долгоруков, Михаил Васильевич, князь, тайный советник и сенатор.
 22 сентября 1785 — Зиновьев, Степан Степанович, тайный советник и полномочный при испанском дворе министр.
 22 сентября 1785 — Нарышкин, Алексей Васильевич, тайный советник, сенатор и камергер.
 22 сентября 1785 — Ржевский, Алексей Андреевич, тайный советник, сенатор и камергер.
 22 сентября 1785 — Мусин-Пушкин, Алексей Семёнович, тайный советник, сенатор и камергер, потом действительный тайный советник.
 22 сентября 1785 — Бибиков, Юрий Богданович, генерал-майор, потом генерал-лейтенант.
 22 сентября 1785 — Фаминцын, Сергей Андреевич, генерал-майор, потом генерал-лейтенант.
 7 ноября 1785 — ?, граф, ольденбургского герцога обер-шенк.
 22 сентября 1786 — Мелиссино, Иван Иванович, тайный советник и императорского Московского университета куратор. Умер 23 марта 1793 года.
 22 сентября 1786 — Волков, Пётр Лукич, генерал-майор.
 22 сентября 1786 — Ферзен, Иван Евстафьевич, барон, генерал-майор.
 22 сентября 1786 — Нелединский-Мелецкий, Александр Юрьевич, тайный советник и камергер.
 5 октября 1786 — Гагарин, Гавриил Петрович, князь, обер-прокурор сената, потом генерал-прокурор и действительный тайный советник. Умер в 1807 году.
 5 октября 1786 — Дмитриев-Мамонов, Александр Матвеевич, генерал-майор и флигель-адъютант.
 22 ноября 1786 — Апраксин, Степан Степанович, генерал-майор, потом генерал от кавалерии.
 1787 — Рахманов, Николай Михайлович, генерал-майор.
 21 сентября 1787 — Высоцкий, Николай Петрович, генерал-майор.
 29 июня 1788 — Мордвинов, Николай Семёнович, вице-адмирал.
 29 июня 1788 — Джонс, Джон Пол, контр-адмирал.
 29 июня 1788 — Татищев, Николай Алексеевич, генерал-майор.
 21 апреля 1789 — Голенищев-Кутузов, Михаил Илларионович, генерал-майор.
 21 апреля 1789 — Спренгтпортен, Георг Магнус, барон, генерал-майор.
 21 апреля 1789 — Загряжский, Иван Александрович, генерал-майор.
 21 апреля 1789 — Змеев, Иван Петрович, генерал-лейтенант.
 21 апреля 1789 — Войнович, Марко Иванович, граф, контр-адмирал.
 21 апреля 1789 — Дунин, Иван Петрович, генерал-майор.
 22 августа 1789 — Турчанинов, Пётр Иванович, генерал-майор.
 22 августа 1789 — Балле, Иван Петрович, генерал-майор.
 24 ноября 1789 — Попов, Василий Степанович, генерал-майор.
 6 июля 1790 — Зубов, Платон Александрович, генерал-майор.
 6 июля 1790 — Денисов, Фёдор Петрович, генерал-майор.
 6 июля 1790 — Пален, Пётр Алексеевич, генерал-майор.
 8 сентября 1790 — Дельвиг, Карл Иванович, барон, генерал-поручик и выборгский обер-комендант.
 8 сентября 1790 — Тучков, Алексей Васильевич, инженер генерал-поручик.
 8 сентября 1790 — Шульц фон Ашераден, Вильгельм Васильевич, барон, генерал-поручик Wilhelm Schulz von Ascheraden.
 8 сентября 1790 — Коновницын, Пётр Петрович, генерал-поручик.
 8 сентября 1790 — Протасов, Александр Яковлевич, генерал-майор.
 8 сентября 1790 — Бабарыкин (Боборыкин), Пётр Иванович, генерал-майор.
 8 сентября 1790 — Буксгевден, Фёдор Фёдорович, генерал-майор.
 8 сентября 1790 — Бенкендорф, Христофор Иванович, генерал-майор.
 25 марта 1791 — Безбородко, Илья Андреевич, граф, генерал-майор.
 25 марта 1791 — Львов, Сергей Лаврентьевич, генерал-майор.
 1792 — Чернышёв, Григорий Иванович, граф, камергер.
 2 мая 1793 — Куракин, Алексей Борисович, князь, камергер.
 6 мая 1793 — Кнорринг, Богдан Фёдорович, генерал-майор.
 6 мая 1793 — Берхман, Фёдор Фёдорович, генерал-майор.
 6 мая 1793 — Неплюев, Иван Николаевич, князь, генерал-майор.
 6 мая 1793 — Шереметев, Василий Сергеевич, генерал-майор.
 6 мая 1793 — Колычёв, Степан Степанович, камергер и тайный советник.
 6 мая 1793 — Новосильцев, Пётр Иванович, генерал-провиантмейстер.
 28 июня 1793 — Хорват, Иосиф Иванович, генерал-майор.
 2 сентября 1793 — Раутенфельд, Иван Андреевич, генерал-майор.
 2 сентября 1793 — Хрущёв, Алексей Иванович, генерал-майор.
 2 сентября 1793 — Пистор, Яков Матвеевич, генерал-майор.
 2 сентября 1793 — Герман, Иван Иванович, генерал-майор.
 2 сентября 1793 — Красно-Милашевич, Василий Иванович, генерал-майор.
 15 сентября 1794 — Ласси, Борис Петрович, генерал-майор.
 1 января 1795 — Шевич, Георгий Иванович, генерал-поручик.
 1 января 1795 — Аш, Иван Фёдорович, барон, тайный советник и резидент в Варшаве.
 1 января 1795 — Саблуков, Александр Александрович, тайный советник.
 21 января 1795 — Кушелев, Иван Иванович, тайный советник и сенатор.
 21 января 1795 — Валуев, Пётр Степанович, тайный советник.
 8 октября 1795 — Будберг, Андрей Яковлевич, барон, тайный советник.
 3 июня 1796 — Булгаков, Сергей Алексеевич, генерал-майор.
 3 июня 1796 — Савельев, Иван Дмитриевич, генерал-майор.
 3 июня 1796 — Римский-Корсаков, Александр Михайлович, генерал-майор.
 3 июня 1796 — Беннигсен, Леонтий Леонтьевич, барон, генерал-майор.
 28 июня 1796 — Неклюдов, Пётр Васильевич, бывший правительствующего Сената обер-прокурор.
 28 июня 1796 — Панин, Никита Петрович, граф, генерал-майор.
 28 июня 1796 — Вердеревский, Николай Алексеевич, действительный статский советник.
 6 июля 1796 — Николай Павлович, великий князь.
 28 августа 1796 — Карл, принц шведский, Зюдерманландский герцог.

Примечания

Литература 
 
 Придворный месяцослов на лето от Рождества Христова 1789, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней. В Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук.
 Придворный месяцослов на лето от Рождества Христова 1790, которое есть простое, содержащее в себе 365 дней. В Санкт-Петербурге при Императорской Академии Наук.
 Список Воинскому департаменту и находящимся в штате при войске, в полках, гвардии, в артиллерии и при других должностях генералитету и штаб-офицерам... На 1776 год. - СПб., 1776. - 308 с.
 03